Le droit d'épave est un droit seigneurial du Moyen Âge et de l'Ancien Régime.

Par le droit d'épave le seigneur haut-justicier s'approprie  toutes les choses trouvées dont le propriétaire est inconnu. En Normandie c'est le seigneur du lieu qui a ce droit.
Quelquefois il y a partage, au 1/3 ou au 2/3 selon les coutumes, entre le seigneur et celui qui a trouvé l'épave.

Articles connexes 
 Naufragium

Droit féodal
Ancien Droit